IN steht als Abkürzung für:
 In Case of Emergency, Initiative Rettungsprinzip, siehe Im Notfall
 Indiana, US-amerikanischer Bundesstaat als postalische Abkürzung
 Indien, nach ISO 3166
 Individual Network, ehemaliger gemeinnütziger Verein, ermöglichte von 1992 bis 2000 als Dachverband verschiedener Betreibergemeinschaften Privatpersonen den Zugang zum Internet  
 Intelligentes Netz in der Telekommunikation
 Macedonian Airlines MAT, ehemalige (bis Mai 2009) Fluggesellschaft Mazedoniens nach dem IATA-Code
 Office of Intelligence Office of Intelligence and Counterintelligence, heute die Nachrichtendienstabteilung des Department of Energy (US-Energieministerium)

IN als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: kreisfreie Stadt Ingolstadt
 Griechenland: Ioannina
 Serbien: Inđija

In steht für:
 In (Zeitschrift), deutsche Frauenzeitschrift
 Indium, Element-Kürzel in der Chemie
 lateinisches Präfix, siehe Liste lateinischer Präfixe
 den neunten Buchstaben des georgischen Alphabets, siehe ი

In ist der Familienname folgender Personen:
 In Chang-soo (* 1972), südkoreanisch-argentinischer Fußballspieler und Fußballtrainer
 In Kyo-don (* 1992), südkoreanischer Taekwondoin
 In Myung-jin (* 1946), südkoreanischer Geistlicher

In ist ein Namensteil von:
 Charly In-Albon (* 1957), Schweizer Fußballspieler
 Ylena In-Albon (* 1999), Schweizer Tennisspielerin
sowie
 Jin (Insel), eine der indonesischen Waiaginseln

in steht für:
 Inch, vor allem im englischen Sprachraum übliche Maßeinheit, siehe Zoll (Einheit)
 im Deutschen meistverwendetes Suffix für die Movierung weiblicher aus männlichen Bezeichnungen, z. B. Hund – Hündin
 Alkine als Nachsilbe in der Nomenklatur (Chemie)

.in steht für:
 .in, länderspezifische Top-Level-Domain (ccTLD) Indiens

Siehe auch: 
 In-Albon

Abkürzung